Таверна «Ямайка» — британский приключенческий фильм 1939 года, режиссёр Альфред Хичкок
 Таверна «Ямайка» — британский триллер 1983 года, режиссёр Лоуренс Гордон Кларк

См. также 
 Трактир «Ямайка» — британский мини-сериал 2014 года, режиссёр Филиппа Лоуторп